W języku włoskim biało-czarni, popularne określenie włoskich klubów piłkarskich, mających takie barwy. 
 Juventus F.C. 
 AC Siena
 Udinese Calcio

Spośród polskich drużyn mianem "czarno-białych" określa się drużynę Sandecji Nowy Sącz.